Globo FM — extinta emissora de rádio brasileira do Rio de Janeiro, RJ
 CBN Caruaru — emissora de rádio brasileira de Caruaru, Pernambuco, anteriormente Globo FM
 CBN Recife — emissora de rádio brasileira do Recife, Pernambuco, anteriormente Globo FM
 GFM — emissora de rádio brasileira de Salvador, Bahia, anteriormente Globo FM
 Mix FM Maringá — emissora de rádio brasileira de Maringá, Paraná, anteriormente Globo FM
 Mundo Livre FM — emissora de rádio brasileira de Curitiba, Paraná, anteriormente Globo FM
 X FM — extinta emissora de rádio brasileira de São Paulo, SP, anteriormente Globo FM

Globo FM